Winkelhof bezeichnet:
 Winkelhof (Haustyp), einen traditionellen Haustyp

Winkelhof ist der Ortsname von:
 Winkelhof (Ebrach), Ortsteil des Marktes Ebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Winkelhof (Seinsheim), Ortsteil des Marktes Seinsheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Winkelhof (Spiegelau), Ortsteil der Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Winkelhofer Forst, gemeindefreies Gebiet im Landkreis Bamberg, Bayern bei Winkelhof (Ebrach)